Den rumænske revolution kan henvise til flere folkelige opstande:
 Den rumænske revolution (1989), der resulterede i opløsningen af den Socialistiske Republik Rumænien
 Den valakiske opstand (1821)
 Den valakiske revolution (1848)
 Den moldoviske revolution (1848)
 Den rumænske uafhængighedskrig
 De rumænske protester (2015), der i pressen blev døbt #Colectiv-revolutionen
 Det rumænske statskup (1944)